Râul Tătaru se poate referi la:

 Tătaru - afluent al râului Ialomița
 Tătaru - afluent al râului Putna Noroioasă